Чхонвон:

 Чхонвон — уезд в провинции Чхунчхон-Пукто, Южная Корея.
 Чхонвон — один из основных корейских титулов го.